Grande Orquestra de Ajuda de Natal é uma iniciativa que envolve toda a comunidade da Polónia e que se destina a recolher fundos para apoiar os cuidados médicos das crianças polacas. É considerada a maior acção mundial de caridade que acontece em apenas um dia.

História

A Grande Orquestra de Ajuda de Natal acontece na Polónia desde 1993, no primeiro ou segundo domingo do ano e reúne fundos para aparelhos médicos para hospitais infantis. Por detrás desta inicitiva está a Fundação Grande Orquestra de Ajuda de Natal, uma das maiores ONG sem fins lucrativos da Polónia, fundada por Jerzy Owsiak, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, Bohdan Maruszewski, e Piotr Burczyński. Em 1993, o principal objectivo era “Proteger a Saúde e Salvar vidas de Crianças", fornecendo equipamentos médicos a Hospitais Públicos” (como está indicado nos documentos fundadores desta iniciativa). Todos os anos, milhões de Polacos ajudam a Fundação e todos os anos são quebrados novos recordes de doações. O valor máximo foi conseguido em 2012, ano em que foram recolhidos cerca de 12,5 milhões de euros.

O “Grand Finale”

Patrocinado por várias empresas, nacionais e internacionais, o dia da Grande Orquestra de Ajuda de Natal, envolve todo o país no objectivo de angariar dinheiro para ajudar os cuidados médicos infantis. Voluntários de toda a Polónia saem para as ruas para pedir doações que recolhem em latas especiais onde está inscrito um coração vermelho com o texto:  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" (Polaco para a Grande Orquestra de Ajuda de Natal ). Todos os voluntários têm cartões de identificação, o que permite a denúncia à polícia de pessoas suspeitas, que não possuam qualquer tipo de autorização para participar na recolha. Todos os que ajudam recebem um autocolante com um coração vermelho. Durante este dia realizam-se grandes festas um pouco por todo o país, e também no estrangeiro, entre as comunidades polacas. Todas as festas são organizadas por voluntários, com excepção do grande evento que acontece no Palácio da Cultura e Ciência em Varsóvia, da responsabilidade da Fundação da Grande Orquestra de Ajuda de Natal.  
Às 20 horas um espectáculo de pirotecnia, conhecido por “luz para o céu” acontece nas várias cidades envolvidas na iniciativa. Através de 17 “Grand Finales”, a Fundação reúne dezenas de milhões de euros para ajuda aos cuidados médicos nas áreas da cardio-cirurgia, neonatologia, oncologia pediátrica, doenças renais, doenças congénitas, recém-nascidos e crianças com menos de 5 anos de idade.

Links